lus (draad), een 'oog' gemaakt in een draad
 lus, een structuurelement van een computerprogramma, zie repetitie (informatica)
 een toevoeging aan een parcours om meer kilometers te verkrijgen
 lus, een technologie voor overdracht van informatie tussen baan en treinbij  Automatische Treinbeïnvloeding
 lus (weg), een korte verbindingsweg in België
 lus (topologie), een wiskundige term
 Lus (Local usb storage)